Estação Bellas Artes (Metrô de Santiago) — estação do Metrô de Santiago, Chile
 Estação Bellas Artes (Metrô da Cidade do México) — estação do Metrô da Cidade do México, México
 Estação Bellas Artes (Metrô de Caracas) — estação do Metrô de Caracas, Venezuela

Bellas Artes